Teucre, personatge mitològic
 Teucre (artista), artista joier
 Teucre (fill de Telamó), fill de Telamó.